Lubbers ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Lubbers (1922–2017), US-amerikanischer Comiczeichner
 Klaus Lubbers (* 1935), deutscher Amerikanist, Literaturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Rudie Lubbers (* 1945), niederländischer Boxer
 Ruud Lubbers (1939–2018), niederländischer Politiker

Siehe auch:
 Lübbers